FC Metalurg Zaporijia ( sau simplu ФК Металург Запоріжжя,  ) este o echipă de fotbal din Zaporijjea, Ucraina.

Jucători

Lotul actual

Evoluția în cupă și campionat

Uniunea Sovietică

Ucraina

Antrenori

 Myron Markevych (March 1999–May 1)
 Oleh Taran (Aug 2001–Sept 02)
 Oleh Lutkov (interim) (Sept 2002–Nov 02)
 Mykhaylo Fomenko (July 2003–Dec 03)
 Sergei Borovsky (Jan 2004–June 4)
 Valeriy Yaremchenko (July 2004–July 5)
 Anatoliy Chantsev (interim) (July 2005–Sept 05)
 Vyacheslav Hroznyi (Sept 2005–June 6)
 Serhiy Yashchenko (July 2006–April 7)
 Anatoliy Chantsev (April 2007–Dec 08)
 Oleh Lutkov (Dec 2008–Sept 09)
 Volodymyr Khodus (Sept 2009–Oct 09)

 Roman Hryhorchuk (Oct 2009–Nov 09)
 Volodymyr Khodus (interim) (Nov 2009–Dec 09)
 Oleh Lutkov (June 2010–May 11)
 Hryhoriy Nehiryev (interim) (May 2011–June 11)
 Serhiy Zaytsev (June 2011–June 12)
 Anatoliy Buznyk (June 2012–July 12)
 Ihor Luchkevich (interim) (July 2012)
 Serhiy Kovalets (July 2012–Sept 12)
 Anatoliy Zayaev (interim) (Sept 2012)
 Vitaliy Kvartsyanyi (Sept 2012–Dec 12)
 Serhiy Zaytsev (Jan 2013–June 13)
 Serhiy Puchkov (June 13– )

Referințe și note

Legături externe 
Site Oficial  

m
m